Робе́рто Гарси́я: 
 Гарсия, Роберто (род. 1975) — американский боксёр и тренер по боксу.
 Гарсия, Роберто (род. 1980) — мексиканский боксёр.
 Гарсия, Роберто (род. 1975) — испанский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.